Rømer er et dansk efternavn.Blandt dets bærere finder man Ole Rømer (hvis fader stammede fra Rømø og antog efternavnet af den grund) , der har lagt navn til Rømer-satellitten og Rømer-skalaen.

Der har også været Rømere på Bornholm og der findes en Rømersgade i København.

Der har også været en adelsslægt ved navn Rømer. Stamtavle